Сезон 2017/18 стартовал 4 октября 2017 года и стал 51-м в истории клуба «Филадельфия Флайерз».

Положение в регулярном чемпионате

В конференции

В дивизионе

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Статистика игроков

Регулярный чемпионат. Полевые игроки

Плей-офф. Полевые игроки

Регулярный чемпионат. Вратари

Плей-офф. Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Филадельфию».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Филадельфию».

Текущий состав

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт отказов

Подписание контрактов

Драфт расширения

Драфт

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Филадельфии Флайерз»

НХЛ в сезоне 2017/2018
Сезоны «Филадельфия Флайерз»
2017 год в хоккее
2018 год в хоккее